La tétralone est un composé aromatique bicyclique, constitué d'un noyau de tétraline (tétrahydronaphtaline) substitué par un groupe carbonyle. Elle existe sous la forme de deux isomères :
 la 1-tétralone ;
 la 2-tétralone.

Tétraline
Cétone aromatique